Povlsen eller Povelsen är ett danskt efternamn, en form av Poulsen. Bland personer med namnet finns

 Svend Povlsen (1600-tal), dansk snapphane
 Alfred Povlsen (1852-1934), dansk folkhögskoleföreståndare
 Manja Povelsen (1911-1991), dansk skådespelare mer känd som Manja Mourier
 Grete Povlsen (1915-1996), dansk författare
 Orla Bundgård Povlsen (1918-1982), dansk författare
 Troels Holch Povlsen (född 1949), dansk företagsledare som ligger bakom exv. klädmärket Vero Moda
 Flemming Povlsen (född 1966), dansk fotbollsspelare
 Anders Holch Povlsen (född 1972), Danmarks rikaste man, son till Troels